Kaiser Wilhelm peut faire référence à :
 les empereurs allemands Guillaume, Kaiser signifiant « empereur » et Wilhelm étant la forme allemande du prénom Guillaume :
 Guillaume Ier d'Allemagne (1797-1888), cinquième roi de Prusse et premier empereur allemand ;
 Guillaume II d'Allemagne (1859-1941), neuvième et dernier roi de Prusse et troisième et dernier empereur allemand ;
 Kaiser Wilhelm (1874–1936), joueur de baseball américain ;
 la Société Kaiser-Wilhelm, principale institution scientifique de l'Allemagne impériale ;
 la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ou église du Souvenir de l'Empereur Guillaume en français, église évangélique luthérienne de Berlin, en Allemagne ;
 le Kaiser-Wilhelms-Land, ou Terre de l'Empereur-Guillaume en français, territoire situé dans le nord-est de la Nouvelle-Guinée allemande.
 le pont Kaiser-Wilhelm, un pont tournant à Wilhelmshaven
 Kaiser Wilhelm, variété de pommes.